Фамилия
 Лартиг, Жак-Анри (1894—1986) — французский фотограф и художник
 Лартиг, Мартин (род. 1952) — французский актёр и художник, внук Жака-Анри Лартига
 Лартиг, Шарль (1834—1907) — французский изобретатель монорельса
 Лартиг, Жан-Люк - персонаж аниме Nadia: The Secret of Blue Water

Топоним
 Лартиг — коммуна во Франции, департамент Жер
 Лартиг — коммуна во Франции, департамент Жиронда